Vrševce :
 Vrševce (Lipljan), localité du district de Pristina au Kosovo
 Vrševce (Suva Reka), localité du district de Prizren au Kosovo